Tapropiestes chathamensis – gatunek chrząszcza z rodziny Cavognathidae.

Taksonomia 
Gatunek opisany został w 1980 roku przez J. C. Watta, jako Zeonidicola chathamensis.

Opis 
Ciało długości od 2,6 do 3,2 mm, ciemnobrązowe do czarnego, z jaśniejszymi przydatkami. Dołków czołowych brak. Jedyny bezskrzydły przedstawiciel rodzaju. Czułki o członach 6 i 7 poprzecznych lub tak długich jak szerokich. Grzbietowa strona ciała wypukła, jednolicie, złoto owłosiona, matowa, gęsto siateczkowana. Wyrostki policzkowe bardzo długie i ostro zakończone. Przedplecze najszersze tuż za środkiem, o podstawie węższej niż ramiona pokryw. Wyrostek przedpiersia rozszerzony ku tyłowi. Tarczka poprzeczna i gęsto punktowana.

Rozprzestrzenienie 
Gatunek ten jest endemitem Wysp Chatham, należących do Nowej Zelandii.

Przypisy 

Cavognathidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1980 roku